

Imperadores romanos
 Constantino (272-337) — cognominado "o Grande"

Imperadores bizantinos
Constantino IV (649-685)
 (718-775)
Constantino VI (776-797 ou 805)
 (905-959)
Constantino VIII (960-1028)
 (c. 1000-1055)
 (1006-1067)
Constantino Ducas (coimperador) (1074-1095) — coimperador por duas vezes, com o pai Miguel III e com Aleixo I Comneno
 (1404-1453) — último imperador bizantino, também chamado de Constantino XII, Constantino XIII e Constantino Drageses
Tibério II — Flávio Tibério Constantino Augusto

Imperadores búlgaros
Constantino Bodino (?-1108) — reinou com nome de Pedro III brevemente em 1072

Líderes religiosos
 Constâncio de Uzès — bispo de Uzès do . Também chamado Constantino
 Constâncio de Lyon — sacerdote, orador e poeta do 
 Constantino IV de Constantinopla () — patriarca de Constantinopla
 Constantino VI de Constantinopla (1859-1930) — patriarca de Constantinopla

Outros

 Constantino (assessor) — oficial bizantino do 
 Constantino (cônsul em 457) — cônsul bizantino do 
 Constantino (avô de Constantino) — homem gloriosíssimo bizantino do 
 Constantino (homem gloriosíssimo) — homem gloriosíssimo bizantino do 
 Constantino (sacelário) — oficial bizantino do 
 Constantino de Preslav () — historiador, tradutor e escritor búlgaro
 Constantino Diógenes () — general bizantino pai do imperador bizantino Romano IV Diógenes
 Constantino Diógenes (filho de Romano IV) () — filho do imperador bizantino Romano IV Diógenes
 Constantino, o Africano () — médico tunisiano
 Constantino dos Países Baixos (1969-) — príncipe, 3º filho da rainha Beatriz

Desambiguações de antropônimos